Жуков, Дмитрий Александрович:
 Жуков, Дмитрий Александрович (1909—1981) — советский дипломат, посол в Чили, Индонезии, Бразилии, Гайане.
 Жуков, Дмитрий Александрович (род. 1972) — российский скульптор.